Billy Cafaro (1936-2021), un chanteur argentin ;
 Erin Cafaro (née en 1983), une rameuse américaine ;
 Julien Cafaro (né en 1964), un acteur français ;
 Mathieu Cafaro (né en 1997), un footballeur français ;
 Pasquale Cafaro (1715-1787), un compositeur baroque italien.